Latata (стилизуется как LATATA) — дебютный японский мини-альбом южнокорейской гёрл-группы (G)I-DLE. Был выпущен 31 июля 2019 года лейблом Universal Music Japan.

Предпосылки и релиз 
19 мая 2019 года было объявлено, что (G)I-DLE дебютируют в Японии с мини-альбомом LATATA, и одноимённым заглавным треком 31 июля 2019 года. Он был выпущен в трех вариантах: лимитированное CD+DVD издание, лимитированное издание, содержащее CD-диск и фотопльбом, а также стандартное издание на CD. «Hann (Alone) » (Japanese. ver) будет доступна только на iTunes и только 28 июля.

Песню «For You» написала участница группы Минни.

Промоушен 
(G)I-DLE провели концерт в Mainabi Blitz Akasaka 23 июля 2019 года.

Трек-лист

Чарты

История релиза

Примечания 

Дебютные мини-альбомы 2019 года